Karabasch (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Karabasch, Stadt in der Oblast Tscheljabinsk
 Karabasch (Berg), ein Berg nahe der gleichnamigen Stadt in der Oblast Tscheljabinsk
 Karabasch (Tatarstan), Siedlung städtischen Typs in der Republik Tatarstan
 Karabasch (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen

Karabasch ist eine Bezeichnung für türkische Hunde mit schwarzer Maske: Karabaş

Siehe auch:
 Karabash

ru:Карабаш (значения)